Good Clinical Practice  – buona pratica clinica, standard internazionale di etica e qualità negli studi clinici
 Groupement des Commandos Parachutistes  – unità speciale dell'esercito francese